In Kroatië:
Draga (Dvor)
Draga (Velika)
In Servië:
Draga (Tutin)
In Slovenië:
Draga (Loški Potok)
Draga (Nova Gorica)
Draga (Škofja Loka)
Draga (Šmarješke Toplice)
Draga (Štore)